Якушовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Якушовка — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Россия 
 Якушовка — посёлок в Нерехтском районе Костромской области.